Miejscowości w Polsce:
 Notyst Dolny
 Notyst Mały
 Notyst Wielki
Jezioro w Polsce:
 Notyst